Himmel kan syfta på:

 Himmel – jordens atmosfär sedd från jordytan
 Himmelssfären – en tänkt sfär, med godtycklig radie och betraktaren i centrum, på vars yta de olika himlakropparna tycks befinna sig
 Stjärnhimmel – en tänkt sfär på vars yta himlakropparna kan tänkas ligga
 Himmelriket – ett begrepp som används av Jesus vid ett stort antal tillfällen i de synoptiska evangelierna
 Himmel (filosofi) – ett plan där livet efter döden föreligger och där Gud bor

Personer 
Friedrich Heinrich Himmel (1765–1814), en tysk tonsättare

Se även 
 Universum
 Världsrymden